Ruta 4 o Carretera 4 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 la Ruta Provincial 4 o Camino de Cintura, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 4, en la Provincia del Chubut.
 Ruta Provincial 4, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 4, en la Provincia de Mendoza.

Bolivia 
 Ruta 4 de la Red Vial Fundamental.

Estados Unidos 
 Interestatal 4.
 Ruta de Nueva Jersey 4.
 Ruta de Alaska 4.
 Ruta de Illinois 4.
 Ruta Estatal de California 4.
 Carretera Estatal de Idaho 4.
 Ruta de Rhode Island 4.
 Carretera de Nebraska 4.

Nicaragua 
 NIC 4.

Paraguay 
 Ruta 4.

Uruguay 
 Ruta 4.

Venezuela 
 Carretera Troncal 4.

Ruta 004